Tiglat-Pileser – biblijny odpowiednik akadyjskiego imienia Tukultī-apil-Ešarra, noszonego przez trzech królów Asyrii. Zapis biblijny, zamiast oryginalnego, stosowany jest tradycyjnie w polskich i zagranicznych opracowaniach naukowych.

Władcy asyryjscy o imieniu Tiglat-Pileser (Tukultī-apil-Ešarra):
 Tiglat-Pileser I – panował w latach 1115–1077 p.n.e.
 Tiglat-Pileser II – panował w latach 966–935 p.n.e.
 Tiglat-Pileser III – panował w latach 745–727 p.n.e.

Imiona semickie